Fifi kan syfta på:

 Fifi (musikalbum) – ett musikalbum från 1996 Heideroosjes
 Fifi (Musse Piggs universum) – en figur i Musse Piggs universum
 Fifi (kommun) – en kommun i Marocko